L'Enlèvement de Sabine est la quarantième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou Spécial 81-82.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1981
Enlèvement dans la fiction